Stronger (engl. für: „Stärker“) steht für:

 Stronger (Britney-Spears-Lied), ein Lied der Sängerin Britney Spears
 Stronger (Kanye-West-Lied), ein Lied des Rappers Kanye West
 Stronger (Kate-Ryan-Album), ein Album der Sängerin Kate Ryan
 Stronger (Kelly-Clarkson-Album), ein Album der Sängerin Kelly Clarkson
 Stronger (Sugababes-Lied),  Popsong der britischen Pop-Girlgroup Sugababes (2002)
 Stronger (Sara-Evans-Album), ein Album der Sängerin Sara Evans
 Stronger (Film), amerikanischer Spielfilm von David Gordon Green aus dem Jahr 2017